Åstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Åstrup (Falster) – en bebyggelse og et ejerlav i Åstrup Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Åstrup (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Åstrup Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Åstrup (Grenå Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grenå Sogn
 Åstrup (Haderslev Kommune) – et ejerlav i Åstrup Sogn (Haderslev Kommune)
 Åstrup (Kirke Saaby Sogn) – en bebyggelse og en landbrugsejendom (hovedgård) i Kirke Saaby Sogn
 Åstrup (Kongsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kongsted Sogn
 Åstrup (Løvel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Løvel Sogn
 Åstrup (Roum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Roum Sogn
 Åstrup (Rårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rårup Sogn
 Åstrup (Sankt Hans Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav og en landbrugsejendom i Sankt Hans Sogn
 Åstrup (Skødstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skødstrup Sogn
 Åstrup (Soderup Sogn) – en bebyggelse og en landbrugsejendom i Soderup Sogn
 Åstrup (Støvring Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Støvring Sogn
 Åstrup (Veggerby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Veggerby Sogn
 Åstrup (Vejen Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Åstrup Sogn (Vejen Kommune)
 Åstrup (Åby Sogn) – en bebyggelse i Åby Sogn

Se også 
 Åstrup Sogn
 K.L. Aastrup